Рейдерман — еврейская фамилия, распространённая на Украине.

Вероятно происходит от евр. «рейдэр» ( колёса) + «ман» ( человек, — субъективизация) = «колесник». Наибольшее число носителей на начало XX столетия — в районе городов Умань и Ковель (Украина).

 Рейдерман, Абрам Шахнович (1870—не ранее 1931) — военный капельмейстер и композитор.
 Рейдерман, Илья Исаакович (1937—2022) — русский поэт, театральный критик, журналист, педагог.
 Рейдерман, Максим Исаакович (1924—2009) — украинский советский учёный в области внутренних болезней, кардиологии и медицинской генетики. Отец поэта Алексея Парщикова, внук А. Ш. Рейдермана.
 Рейдерман — первоначальная фамилия детской поэтессы Бэлы Ерухимович (псевдоним Бэла Белова).
 Рейдерман — первоначальная фамилия русского поэта Алексея Парщикова.